Als Tm III wurden bei der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die 24 dieselelektrischen Rangiertraktoren für die Depots und Werkstätten bezeichnet, die zwischen 1958 und 1966 beschafft wurden. Der Index III steht für die Leistungsklasse III (zwischen 200 und 350 PS). Sieben baugleiche Fahrzeuge wurden an Anschlussgleisbesitzer geliefert. Ein weiteres Fahrzeug wurde mit Zahnradantrieb ausgerüstet und an die Maschinenfabrik Rüti ZH für die Bedienung ihres Anschlussgleises geliefert. Schliesslich ging ein ähnlich aussehendes Fahrzeug aber mit hydrostatischem Antrieb als Tm 20 zu von Roll (SLM 4218/1956)

Ebenfalls als Tm III werden die Baudiensttraktoren mit den Nummern 9451...9597 (siehe SBB Tm III (Baudienst)), sowie der Tm 599 der Brünigbahn bezeichnet, der 1981 von der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft übernommen wurde.

Die TSI-Nummern der noch vorhandenen Fahrzeuge lauten Tm 98 85 5231 004...024. Die Fabriknummern der Tm III, einschliesslich der Fahrzeuge auf Anschlussgleisen, lauten:

Literatur 
 Peter Willen: Lokomotiven der Schweiz, Normalspur Triebfahrzeuge. Orell Füssli Verlag, Zürich 1975, ISBN 3-280-00800-X
 Kaspar Vogel: Die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik 1871–1997. Minirex, Luzern 2003, ISBN 3-907014-17-0
 Sébastien Jarne: Locomotives industrielles de Suisse. VRS, Winterthur 1994
 Urs Tschan: Eine "Basler Staatseisenbahn" – der Industriegleisbetrieb auf dem Dreispitz

Einzelnachweise

Weblinks 

 Abbildungen von Tm III (Baudienst) und Tm III (Depot) auf railfaneurope.net
 Abbildungen von Tm III (Baudienst) und Tm III (Depot) auf railroadpictures.de
 Traktoren der SBB bei 9-mm.ch
 Lökeli-Journal - Schienentraktoren der SBB, Ausgabe 4/1994, Kleinfeld-Verlag, Ipsach (Schweiz)
 Normalspur-Triebfahrzeuge im Eigentum der SBB bei sgeg.ch

Tm III #Depot